Dampoortbruggen (Brugge)
Dampoortbrug (Gent)